De volgende geografische begrippen:
Kieskring Boe, een kieskring in Nauru
 Boe (district), een district en plaats in de republiek Nauru
 Boe (Indonesië), een dorp in Midden-Celebes (Celebes, Indonesië)
 Boe (Ghana), een dorp in Ghana 
 Boé, een gemeente in het Franse departement Lot-et-Garonne
 Boe (Gabú), een sector in de regio Gabú van Guinee-Bissau
 De volgende afkortingen:
 Bank of England, de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk
 Bond van Oproerige Edelsmeden, een Nederlandse kunstenaarsgroep
 Boletín Oficial del Estado, de Spaanse officiële staatskrant
 BOE (eenheid), een eenheid van energie
 boô (of boe), een soort veehut